Melodifestivalen 1959 foi a final nacional para a canção que iria representar a Suécia no Festival Eurovisão da Canção 1959. Foi realizado em 29 de Janeiro de 1959 e foi a primeira vez que este sistema de escolher uma canção tinha sido usado. Cerca de 200 canções foram submetidos a SVT para a competição. A final foi transmitida pela Sveriges Radio TV e rádio Sveriges P1 de Cirkus, em Estocolmo e o apresentador foi Thore Ehrling. Brita Borg foi escolhida por um júri de especialistas com "Augustin".

Participantes 

1959 na Suécia
Melodifestivalen
Festival Eurovisão da Canção 1959